Compound (englisch für „Mischung“, „Verbindung“, „Verbund“) steht für:
 Compound, englischer Begriff für chemische Verbindung aus zwei oder mehr Elementen
 Compoundbogen, Sportgerät beim Bogensport
 Verbundwerkstoff mit Kunststoffanteil
 Compound-Verschluss, pneumatisch gedämpfter Kameraverschluss, siehe Friedrich Deckel #Unternehmensgeschichte
 Compound (Siedlung), im anglo-amerikanischen Sprachbereich eine abgeschlossene, bewachte Wohnanlage unterschiedlicher Größe
 Compoundsystem, ein Beherbergungssystem für Kontraktarbeitskräfte in Südafrika
 Reizkomplex, in der Lernpsychologie
 Heißschrauben-Compound, als Trennmittel und Montagepaste im Maschinenbau

Siehe auch:

 Compoundierung (Kunststoffaufbereitung)
 Komposit (Begriffsklärung)